Juegos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo puede referirse a:
Juegos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo 1944, V Juegos Olímpicos de Invierno (suspendidos por la II Guerra Mundial).
Juegos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo 1956, VII Juegos Olímpicos de Invierno.